KOR:
 AUT — код по ISO 3166 Республики Корея.
 Комитет защиты рабочих (, ) — правозащитная организация, созданная диссидентами в ПНР в 1976 г.

См. также 
 Кор (неоднозначность).